Lambari (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Lambari (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Lambari d'Oeste, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso